2450 Іоаннісіані (2450 Ioannisiani) — астероїд головного поясу.
 Іоаннісіані Баграт Костянтинович (23 жовтня 1911—1985) — радянський конструктор астрономічних інструментів.